Hirschklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Hirschklinge (Glattenzainbach), linke Bachklinge zum Tal des Glattenzainbachs bei Fichtenberg
 Hirschklinge, Klinge des Hirschbachs (linker Oberlauf des Diebach (Fichtenberger Rot)) bei Erlenhof, Gemeinde Fichtenberg
 Hirschklinge (Kocher), linkes Bachtal zum Kocher vor Wengen, Gemeinde Sulzbach-Laufen
 Hirschklinge, Klinge des Oberlaufs Niesbach des Herrenbachs (zur Bibers) bei Molkenstein, Gemeinde Michelfeld